Termin glukozaminfosfatna izomeraza ima više značenja.

 Glutamin—fruktoza-6-fosfat transaminaza (izomerizacija), enzim
 Glukozamin-6-fosfatna deaminaza, enzim